Плотина — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Входит в состав Великосельского сельского поселения, являясь центром Плотинского сельского округа и колхоза «Колос».

География 
Граничит с деревней Шалава. Соседствует с Улыбино (Кирпичики), Романцево-Гагаринское, Прилесье (Чертаково), Сидельницы и Вострицево.

Население 

Население на 1 января 2007 года — 160 человек.

Данные переписи 1897 года

Согласно переписным листам. в 1897 году в деревне проживало 245 человек: 126 мужчин (54% - грамотные) и 119 женщин (18% - грамотные). В деревне было около 37 домов, из них 6 принадлежали семье Карповых, 4 - Безруковых, 3 - Монаховых, 3 - Вытчиковых. 

Большая часть населения занималась земледелием, помимо этого, 27 человек работали на фабрике, 3 - нянями, 2 - кухарками. В деревне были 2 сапожника и портной.

Инфраструктура 
Имеется магазин.

Транспорт 
Находится у трассы  Ярославль-Иваново. Остановка общественного транспорта «Плотина».

Примечания 

 

Населённые пункты Гаврилов-Ямского района